

Persone 
 Anders Nilsson (1963) – regista svedese
 Anders Nilsson (1980) – sciatore svedese
 Anders Nilsson (1990) – hockeista su ghiaccio svedese